W sercu Hollywood (ang. Hollywood Heights, 2012) – amerykański serial obyczajowy wyprodukowany przez Sony Pictures Television, Televisa i Nickelodeon Productions. Serial jest luźno oparty na meksykańskiej telenoweli Alcanzar una estrella.

Światowa premiera serialu miała miejsce 18 czerwca 2012 roku na antenie Nick at Nite. W Polsce premiera serialu odbyła się 4 lutego 2013 roku na kanale MTV Polska. Od 6 stycznia 2014 roku serial jest nadawany przez VIVA Polska.

Fabuła 
Serial opowiada o Loren Tate (Brittany Underwood), bystrej, ale nieśmiałej uczennicy ostatniej klasy liceum. Pragnie w przyszłości zostać kompozytorem i w tym celu wysyła swoje teksty piosenek do Eddiego Durana (Cody Longo), ulubionej gwiazdy rocka. Jej najskrytsze marzenia spełniają się, kiedy wygrywa konkurs organizowany przez wokalistę i zaprzyjaźnia się z nim.

Obsada

Główni 
 Loren Tate (Brittany Underwood)
 Eddie Duran (Cody Longo)
 Chloe Carter (Melissa Ordway)
 Tyler Rorke (Justin Wilczynski)
 Melissa Sanders (Ashley Holliday)
 Nora Tate (Jama Williamson)
 Max Duran (Carlos Ponce)
 Adam (Nick Krause)
 Jackie Kowalski (Daphne Ashbrook)
 Jake Madsen (Brandon Bell)
 Traci Madsen (Shannon Kane)
 Don Masters (Grayson McCouch)
 Adriana Masters (Haley King)
 Phil Sanders (Robert Adamson)
 Kelly (Yara Martinez)
 Gus Sanders (Brian Letscher)
 Lisa Sanders (Meredith Salenger)
 Ellie Moss (Merrin Dungey)

Pozostali  
 Lily Park (Tina Huang)
 Colorado (Rick Otto)
 Osborne Silver (James Franco)
 Connor Morgan (Vince Jolivette)
 Cameron (Wyatt Nash)
 Ian (Eric Tiede)
 Grace (Brianne Davis)
 Daphne Miller (Josie Davis)
 Steven (Joe Reegan)
 Beth (Megan Follows)
 Kim (Kelli Goss)
 Lia (Danielle Savre)
 Jeremy (Colby Paul)
 Smith (David Lim)

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles